Kwasków – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki
 Kwasków – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki
 Kwasków – gromada

Linki zewnętrzne